galgenveld (algemeen), een andere naam voor een galgenveld, een heuvel waarop zich een of meer galgen bevonden

In België
 Galgenberg (Aarlen), een wijk in Aarlen
 Galgenberg (Averbode), een straat in Scherpenheuvel-Zichem
 Galgenberg (Tongeren), een beschermd landschap in Berg
 Galgenberg (Brussel), een heuvel in Brussel
 Galgenberg (Gent), een straat en buurt in Gent
 Galgenberg (Haasrode), een straat in Oud-Heverlee
 Galgenberg (Hasselt), bosreservaat met stuifzandduinen in Hasselt
 Galgenberg (Heusden-Zolder), een heuvel nabij de terril in het noord-oosten van de gemeente Heusden-Zolder
 Galgenberg (Heusden-Zolder: Bolderberg), een heuvel bij het dorp Bolderberg  in het zuiden van de gemeente Heusden-Zolder
 Galgenberg (Kaggevinne), een straat in Diest
 Galgenberg (Mechelen), een wijk in Mechelen
 Galgenberg (Serskamp), een straat in Wichelen
 Galgenberg (Weerde), een straat en heuvel in Zemst
 Galgenberg (Zellik), een straat in Asse

In Duitsland
 Galgenberg (Heilbronn), een 312 meter hoge heuvel bij de stad Heilbronn
In Frankrijk
 Galgenberg (Merkegem), een 61 meter hoge heuvel in de gemeente Merkegem, Frans-Vlaanderen
In Nederland
 Galgenberg (Amersfoort), een heuvel in de gemeente Amersfoort
 Galgenberg (Arnhem), een heuvel noordelijk van Arnhem (Gelderland)
 Galgenberg (Bergharen), een heuvel bij Bergharen (Gelderland)
 Galgenberg (Deurne), een bosgebied in de gemeente Deurne (Noord-Brabant)
 Galgenberg (Doetinchem), een heuvel ten noorden van Doetinchem (Gelderland)
 Galgenberg (Elst), een heuvel bij Elst (Utrechtse Heuvelrug)
 Galgenberg (Harderwijk), een 37 meter hoge heuvel bij Harderwijk (Gelderland)
 Galgenberg (Heerde), een 21,9 meter hoge heuvel bij Heerde (Gelderland)
 Galgenberg (Lunteren), een 34 meter hoge heuvel bij Lunteren (Gelderland)
 Galgenberg (Montferland), een 66,8 meter hoge heuvel in het Montferland tussen 's-Heerenberg en Zeddam (Gelderland)
 Galgenberg (Mander), een 68 meter hoge heuvel bij Tubbergen (Overijssel)
 Galgenberg (Rheden), een 85 meter hoge heuvel bij Rheden (Gelderland)
 Galgenberg (Roermond), een kleine heuvel in de stad Roermond (Limburg)
 Galgenberg (Sleen), een prehistorische grafheuvel in het Sleenerveld
 Galgenberg (Vaassen), een heuvel in het Kroondomein Het Loo nabij Vaassen (Gelderland)
 Galgenberg (Venlo), een heuvel aan de oostzijde van de stad Venlo

In Oostenrijk
 Galgenberg (Messern)